Deal Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Deal Island (Maryland)
 Deal Island (Mississippi)
 Deal Island (North Carolina)

in Australien:
 Deal Island (Tasmanien)